Райан Веске ( ; 7 апреля 1982, Ллойд Харбор) — американский хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 

Райан Весси начал свою карьеру в 2000 году. В 2004 году подписал контракт с клубом второго шведского дивизиона «Рёгле». Следующие два сезона провёл в АХЛ, а в 2007 году перешёл в клуб финской СМ-Лиги «ХИФК». В 2008 году вернулся за океан, став капитаном клуба АХЛ «Вустер Шаркс». 11 февраля 2009 года Райан Веске дебютировал в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс». 17 октября того же года Весси забросил свою первую шайбу в НХЛ в ворота голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Мартина Бирона.

28 июня 2010 года Райан Веске стал игроком нижегородского «Торпедо». В своём первом же сезоне в КХЛ Веске набрал 48 (25+23) очков в 51 матче, став, таким образом, лучшим снайпером команды. Кроме того, вместе со своими партнёрами по тройке нападения Мэттом Эллисоном и Шарлем Лингле Райан стал обладателем приза «Лучшая тройка» как самому результативному сочетанию форвардов регулярного чемпионата.

19 апреля 2011 года Весси продлил своё соглашение с нижегородцами ещё на один сезон, однако, проведя лишь 15 матчей, в которых он набрал 9 (4+5) очков, Райан получил травму спины, из-за которой выбыл на продолжительный срок, но сумел восстановиться и сыграть в конце сезона, в том числе в серии плей-офф.

Достижения 
 Обладатель приза «Лучшая тройка» 2011.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 10 апреля 2014 года

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»